Mjuka fästingar (Argasidae) är en familj av fästingar. Enligt Catalogue of Life ingår Mjuka fästingar i ordningen fästingar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen kvalster, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Fästingar
Hematofagi